Il doppio  dello  Santos Brasil Tennis Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Franco Ferreiro e André Sá hanno battuto in finale Gerald Melzer e José Pereira 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
 Martín Alund /  Andrés Molteni (quarti di finale)

 John Paul Fruttero /  André Ghem (primo turno) 
 Marcos Daniel /  Leonardo Tavares (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 

Santos Brasil Tennis Open 2011